Calhoun kan avse:

Personer
 Alice Calhoun (1900-1966) amerikansk stumfilmsskådespelare
Craig Calhoun (1952-) amerikansk sociolog
 John C. Calhoun (1782-1850) amerikansk vicepresident

Geografi
 Calhoun, Georgia – en stad i Gordon County i delstaten Georgia i USA
 Calhoun, Kentucky – en ort i McLean County i delstaten Kentucky i USA
 Calhoun, Tennessee – en kommun i McMinn County i delstaten Tennessee i USA

Se även 
 Calhoun County – flera
 Colhoun – flera